Chymsydia colchica är en flockblommig växtart som först beskrevs av Nicholas Michailovitj Albov, och fick sitt nu gällande namn av Jurij Nikolajevitj Voronov och Aleksandr Alfonsovitj Grossgejm. Chymsydia colchica ingår i släktet Chymsydia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
colchica